Sarah peut désigner :

Sens et origine du prénom 
Sarah est un prénom féminin (qui peut rarement être donné à un garçon si les parents le souhaitent) d'origine araméenne. Il signifie « princesse » en hébreu (שָׂרָה).

Deux personnages sont à l'origine du succès de ce nom :
Sarah est, dans la Torah, le Coran et la Bible, l'épouse d'Abraham et la mère d'Isaac. Sainte Sarah (ou Sara e Kali, la Vierge noire) est la patronne des Gitans qui l'honorent chaque 24 mai lors du pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Dans le Livre de Tobie, qui fait partie des livres deutérocanoniques, Sara est l'épouse de Tobit.

En Allemagne nazie, les femmes juives qui n'ont pas un nom « typiquement juif » ont été forcées d'ajouter « Sarah » à partir de .

Variantes 
 Cārā (சாரா) : (tamoul)
 Hera : (maori)
 Kala : (hawaïen)
 Saalat : (groenlandais)
 Saara : (finnois)
 Sara : (allemand, anglais, azerbaïdjanais, bosniaque, croate, danois, espagnol, espéranto, islandais, italien, latin, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois)
 Sara (사라) : (coréen)
 Sara (სარა) : (géorgien)
 Sara (サラ) : (japonais)
 Sará (שרה) : (hébreu)
 Sāra (سَارَة) : (arabe)
 Sārā (సారా) : (télougou)
 Sára : (hongrois, slovaque, tchèque)
 Sára (Σάρα) : (grec)
 Sára (Сара) : (bachkir, biélorusse, bulgare, mongol, russe, ukrainien)
 Sâra : (turc)
 Sarah : (allemand, danois, français, néerlandais)
 Sarāha (सराह) : (hindou)
 Sārāha (સારાહ) : (gujarati)
 Saratu : (haoussa)
 Saurah : (écossais)
 Shālā (莎拉) : (mandarin)
 Sorcha : (irlandais)
 Sore (שׂרה) : (yiddish)

Comme nom de personne ou prénom

Saintes 
 Sarah, dans la Bible, est l'épouse d'Abraham. Elle est fêtée le 9 octobre.
 Sara la noire, Sara e Kali ou la Vierge noire, fêtée le 24 mai.
 Sainte , Amma Sarah ou Sarra, , ermite, fêtée le 13 juillet.
 Sara est une vierge accompagnant Marie Madeleine et Marthe lors de l'épisode de la Résurrection de Jésus dans l'Épître des apôtres, écrit apocryphe chrétien datant environ de 120 après Jésus-Christ.

Prénom 
Les personnalités portant ce prénom :  ou par Sarah :

 Sarah Balabagan, meurtrière philippine ;
 Sarah Bernhardt, actrice française ;
 Sarah Brightman, chanteuse soprano anglaise ;
 Sarah Chalke, actrice canadienne ;
 Sarah Churchill, duchesse de Marlborough ;
 Sarah Farro, romancière américaine ;
 Sarah Ferguson, duchesse de York ;
 Sarah Michelle Gellar, actrice américaine (Buffy contre les vampires) ;
 Sarah Hagan, actrice américaine ;
 Sarah Hughes, patineuse américaine ;
 Sarah Kane, autrice de théâtre britannique ;
 Sarah Kofman, philosophe et essayiste française
 Sarah McLachlan, chanteuse canadienne ;
 Sarah Jessica Parker, actrice américaine ;
 Sarah Palin, femme politique américaine ;
 Sarah Polley, actrice, scénariste et réalisatrice canadienne ;
 Sarah Silverman, actrice et écrivain américain ;
 Sarah Slean, chanteuse canadienne ;
 Sarah Vaughan, chanteuse américaine de jazz ;
 Sarah Zettel, auteure américaine de fantasy urbaine ;
 Sarah Wayne Callies, actrice américaine, jouant dans Prison Break le rôle de Dc. Sara Tancredi ;
 Sœur Sarah, religieuse et écrivain copte.

Nom 
 Cardinal Robert Sarah.

Toponymie 
 Sarah, localité rurale argentine située dans le département de Chapaleufú, dans la province de La Pampa.
 Sarah, localité située dans le comté de Hajjiabad.
 Sarah, localité américaine considérée secteur non constitué en municipalité

Médias

Littérature 
 Sarah, roman de JT LeRoy de 2001 ;
 Sarah, roman historique de Jacqueline Mirande ;
 Elle s'appelait Sarah, roman de Tatiana de Rosnay de 2006, et un film de Gilles Paquet-Brenner adapté du roman en 2010.

Théâtre 
 Sarah, pièce de théâtre de John Murrell.

Films et séries télévisées 
 Voir aussi : 
 Sarah (Time of Your Life) est une série télévisée américaine créée en 1999 ;
 Princesse Sarah, série télévisée d’animation japonaise des années 1980, d'après le roman La Petite Princesse ;
 Sarah, 1943, de Jean Fautrier, peinture sur toile, , Genève, Fondation Gandur pour l’art.

Bandes dessinées 
 Sarah, bande dessinée de Christophe Bec et Stefano Raffaele.
 Sarah, bande dessinée de .
 Le Destin de Sarah, série de bande dessinée de Marc Hernu, 1986-1991, quatre albums.
 Elle s'appelait Sarah, bande dessinée de Pascal Bresson et Horne, 2018, d'après le roman de Tatiana de Rosnay.

Personnages fictifs 
 Sarah Connor, des personnages principaux du film Terminator de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger ;
 Sarah Walker (Chuck), un des personnages principaux de la série télévisée américaine Chuck de Josh Schwartz et Chris Fedak ;
 Sarah Kerrigan, personnage du jeu vidéo Starcraft de Blizzard. Une héroïne terran (humaine) qui deviendra Reine des nuées Zergs (extraterrestres) ;
 Sarah Zhyle, personnage important non jouable des jeux vidéo Chrono Trigger et Chrono Cross. Elle est appelée Schala Zeal dans les versions nord-américaines des jeux. Elle est la princesse du royaume magique et elle subira un destin tragique.

Musique

Chansons francophones 
 Sarah, la petite fille victime de la Shoah dans une chanson de Jean-Jacques Goldman, Comme toi (chanson de Jean-Jacques Goldman) (1982).
 Sarah, ou La femme qui est dans mon lit, est une chanson de Georges Moustaki.

Chansons anglophones 
 Sarah, titre d'une chanson du groupe irlandais Thin Lizzy parue en 1979 sur l'album Black Rose, A Rock Legend.

Autres 
 SARah, famille de satellites de reconnaissance radar allemands

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque
Prénom féminin